Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1978 var den fjärde upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Buenos Aires i Argentina, och vanns av Pakistan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om trettondeplats

Spel om nionde- till elfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1978
Internationella sportevenemang i Argentina
Landhockey i Argentina
1978 i Argentina
Sportåret 1978
Sportevenemang i Buenos Aires
Buenos Aires under 1900-talet